Эволю́та плоской кривой — геометрическое место точек, являющихся центрами кривизны кривой.

По отношению к своей эволюте любая кривая является эвольвентой.

Уравнения 
Если линия задана параметрическими уравнениями , то её эволюта имеет уравнение:
 
 
В частности, если  является натуральным параметром кривой , то её эволюта может быть задана уравнением:
 ,
где  — единичный вектор нормали кривой, направленный в сторону центра кривизны,  — кривизна.

Примеры

 Вытянутая астроида 
 :
является эволютой эллипса 
.
 Эволюта астроиды подобна ей, но вдвое больше неё и повёрнута относительно неё на 45°.
 Эволюта циклоиды является циклоидой, конгруэнтной исходной и параллельно сдвинутой от исходной так, что вершины переходят в её каспы. Эти свойства открыты Христианом Гюйгенсом; они были им использованы при создании точных механических часов, собственная частота маятника в которых не зависит от амплитуды колебаний.

См. также 

 Эвольвента
 Параллельная кривая
 Соприкасающаяся окружность

Примечания

Литература 
 
 

Кривые